Miejscowości w USA:
 Patterson – miejscowość w stanie Arkansas, w hrabstwie Woodruff
 Patterson – miasto w stanie Kalifornia, w hrabstwie Stanislaus
 Patterson – miasto w stanie Georgia, w hrabstwie Pierce
 Patterson – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Madison
 Patterson – miasto w stanie Luizjana, w parafii St. Mary
 Patterson – wieś w stanie Ohio, w hrabstwie Hardin
 Patterson – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Putnam

Gminy w USA:
 Patterson (ang. Patterson Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Greene
 Patterson (ang. Patterson Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Putnam
 Patterson (ang. Patterson Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Caldwell
 Patterson (ang. Patterson Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Darke
 Patterson (ang. Patterson Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Beaver

Osoby:
 Arthur Lindo Patterson – amerykański krystalograf
 Clair Patterson – amerykański geochemik
 Floyd Patterson – amerykański bokser
 Gerald Leighton Patterson – australijski tenisista
 James Patterson – amerykański pisarz
 John Patterson – amerykański polityk i prawnik
 Paul Patterson – brytyjski kompozytor
 Percival James Patterson – polityk jamajski
 Lorenzo Jerald Patterson – znany jako MC Ren czarnoskóry raper

Obiekty kosmiczne:
 (2511) Patterson – planetoida

Inne:
 USS Patterson – okręty amerykańskie

Zobacz też 
 Paterson
 Wright-Patterson (baza lotnicza)